Brazylijscy medaliści letnich igrzysk olimpijskich – zestawienie reprezentujących Brazylię zawodników i zawodniczek, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal letnich igrzysk olimpijskich.

Medaliści chronologicznie 
Reprezentanci Brazylii zdobyli łącznie 150 medali letnich igrzysk olimpijskich. Brazylijczycy stali na podium zawodów olimpijskich na dwudziestu igrzyskach, z czego po raz pierwszy w 1920 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich brazylijskich medalistów letnich igrzysk olimpijskich w kolejności chronologicznej.

Uwagi

Przypisy 

!
Medaliści letnich igrzysk olimpijskich